

Хоккайдо 
 Есасі (Хіяма) (江差町)
 Есасі (Соя) (枝幸町)
 Повіт Есасі (枝幸郡)